Malgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Malgrund (i Mickelsörarna, Vörå), Österbotten,  (0 ha)
 Malgrund (vid Pudimo, Vörå), Österbotten,  (1 ha)

Se även
Malgrundet